Woldegk (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Amt Woldegk, een samenwerkingsverband van 10 gemeenten en ligt in het district Mecklenburgische Seenplatte